Pénz-lik néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Pénz-lik, a Nagy-Pénzlik másik neve.
 Pénz-lik, a Hajszabarnai Pénz-lik másik neve.